OG3NE ( ) este un grup de artiste din Țările de Jos. Grupul este alcătuit din surorile Lisa, Amy și Shelley Vol, ultimele două dintre cele trei fiind gemeni fraternali.

Traducere realizată de Robert Muteș

În anul 2007, surorile de la OG3NE au reprezentat Țările de Jos la „Eurovision Junior” cu melodia „Adem in, adem uit” („Insipiră, expiră”). În decembrie, în anul 2014, sunt câștigătoarele celui de-al cincilea sezon al emisiunii „The Voice of Holland”, câștigând un contract cu EMI, casă multinațională de discuri. De asemenea, au devenit primul trio care a câștigat competiția la nivel internațional al formatului „The Voice”.

Pe 29 octombrie 2016, grupul neerlandez de artiste anunță că vor reprezenta Țările de Jos în cadrul concursului muzical din 2017, „Eurovision Song Contest”. Pe 2 martie 2017, publicul susținător află că „Lights And Shadows” este piesa cu care Lisa, Amy și Shelley își vor reprezenta propria țară la cel mai mare concurs muzical din întreaga Lume.

Despre OG3NE 
Lisa Roxanne Vol s-a născut pe data de 21 iunie 1994 (27 de ani), iar gemenele Amy Talitha și Shelley Celine Vol pe data de 18 octombrie 1995 (26 de ani). Surorile s-au născut în Dordrecht și au crescut în Fijnaart.

Tatăl celor trei surori este Rick Vol, producător muzical și care, totodată, a scris câteva dintre piesele pe care fiicele lui le interpretează

Carieră

2007–2011: „300%” și „Sweet 16” 
În 2007, au câștigat „Eurovision Junior” cu celebra lor piesă, „Adem in, adem uit”, cu un scorul maxim de 36 de puncte atât în finală, cât și în semifinală. Au continuat, de asemenea, să reprezinte Țările de Jos la „Eurovision Junior” de la Rotterdam, unde au reușit să se claseze pe locul unsprezece din șaptesprezece. După această experiență, surorila Lisa, Amy și Shelley lansează albumul intitulat „300%” și, ulterior, „Sweet 16”, un alt album al celebrelor surori cântărețe.

2014–2016: Vocea Olandei, descoperire și We Got This 
După o scurtă pauză în care cele trei surori au ales să se retragă din lumina reflectoarelor, acestea s-au întors cu forțe proaspete sub numele de „O'G3NE” și au impresionat, în 2014, antrenorii emisiunii „The Voice of Holland”, în cadrul audițiilor pe nevăzute, cu melodia „Emotions” de la Bee Gees. Încă din primele secunde ale interpretării, toți cei patru jurați au întors scaunele. Deși toți jurații erau uimiți de interpretare, surorile au ales, în cele din urmă, să mergă în echipa lui Marco Borsato. Au fost consecvente pe tot parcursul participării lor în cadrul emisiunii de talente, motiv pentru care au și câștigat cel de-al cincilea sezon al „The Voice of Holland”, desemnate ca fiind primul grup de cântărețe care au reușit atingerea unei performanțe ca aceasta. În 2016, grupul OG3NE a concurat în emisiunea de televiziune neerlandeză „De Beste Zongers van Nederland”. Tot în 2016, pe 30 septembrie, anunță lansarea albumului de debut „We Got This”, cu care surorile Lisa, Amy și Shelley s-au clasat pe primul loc în topul albumelor muzicale neerlandeze.

2016 – prezent: Eurovision Song Contest 2017 

După multe speculații, s-a dezvăluit pe 29 octombrie 2016 că O'G3NE va reprezenta Țările de Jos la Eurovision Song Contest 2017, la Kiev .    Intrarea lor, „ Lights and Shadows ”, a fost lansată pe 3 martie 2017.  S-au calificat din semifinale și s-au clasat pe locul 11 în finală, obținând 150 de puncte. 

După multe neclarități și zvonuri, pe 29 octombrie 2016 se anunță, în mod oficial, că OG3NE va reprezenta Țările de Jos la Eurovision Song Contest, la Kiev, în 2017. „Lights And Shadows” este melodia cu care cele trei surori și-au reprezentat țara și a fost lansată pe 3 martie 2017. S-au calificat în semifinale, după care au fost clasate pe locul 11 în finală, obținând 150 de puncte.

Discografie

Albume de studio

Albume live 
O serie de albume, cu melodii interpretate live, la concerte marca OG3NE.

Extinderi muzicale

Ca artist prezentat

Single promoționale

Link-uri externe 

  
Cântăreți copii neerlandezi
Oameni din Dordrecht
Formații muzicale fondate în 2007
OG3NE
Eurovision 1995
Muzică românească
Grup neerlandez